Нотинг — многозначный термин:

Имя:
 Нотинг (умер в 865) — епископ Верчелли, Вероны и Брешиа
 Нотинг — епископ Новары (869—879)
 Нотинг — епископ Констанца (920—934)

Топоним:
 Нотинг — покинутый населённый пункт в штате Аризона (США)